Piazza Cavour – piazza di Ancona
 Piazza Cavour – piazza di Bologna
 Piazza Cavour – piazza di Catania
 Piazza Cavour – Piazza di Como
 Piazza Cavour – Piazza di Foggia
 Piazza Cavour – piazza di Genova
 Piazza Cavour – piazza di Livorno
 Piazza Cavour – piazza di Milano
 Piazza Cavour – piazza di Napoli
 Piazza Cavour – piazza di Pinerolo in provincia di Torino
 Piazza Cavour – piazza di Rimini
 Piazza Cavour – piazza di Roma
 Piazza Cavour – piazza di Torino
 Piazza Cavour – piazza di Trecate in provincia di Novara
 Piazza Cavour – piazza di Vercelli
 Piazza Cavour – piazza di Avezzano